The Gauntlet () и Grim Hunt () — сюжетные линии комиксов, опубликованные издательством Marvel Comics в 2009—2010 годах. Несколько номеров The Gauntlet являются подводящими к Grim Hunt, и потому две сюжетные линии связаны между собой. Обе написаны командой сценаристов, работавших над серией The Amazing Spider-Man (Зебб Уэллс, Марк Уэйд, Марк Гуггенхайм, Фред ван Ленте и Джо Келли), а первая, The Gauntlet не имеет строгого сюжета, а сосредоточена на описании жизни Человека-паука и его окружения, и описывает несколько историй с участием его старых врагов как, например, Песочный человек, или других персонажей, например, Дэдпула. Grim Hunt непосредственно следует за первой, и является сиквелом сюжетной линии Kraven's Last Hunt (), вышедшей в 1987 году.

Синопсис

The Gauntlet 
Обновлённый Доктор Осьминог возвращается в Нью-Йорк и похищает Мадам Паутину, а также Хамелеона, который был завербован Сашей и Анной Кравинофф после очередного поражения от Человека-паука. Мадам Паутину подвергают пыткам, чтобы узнать подробности о Человеке-пауке, а тем временем в город пребывает Дэдпул, нанятый Аной Кравинофф, дочерью Крэйвена-охотника, чтобы отвлечь Паука, пока она будет похищать Женщину-паук Мэтти Франклин.

Grim Hunt 
После самоубийства Крэйвена-охотника его жена Саша начала подготавливать план его воскрешения. Она решила ослабить Человека-паука во всех направлениях — физически, социально и морально, чтобы подготовить его как жертву, кровь которой требуется для воссоединения Саши с покойным мужем, для чего похищает почти всех людей, наделённых паучьими способностями (так называемую Семью Человека-паука).

Коллекционные издания 
The Gauntlet

Grim Hunt

Примечания

Ссылки 
 
Обзоры
 
 
 
 
 

G
Комиксы 2009 года